Powers Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Powers Lake (North Dakota)
Powers Lake (Wisconsin)